Климешти има више значења:

 Климешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Климешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији